V сезон Первой лиги Черногории по футболу. Турнир проводился в 2010-м и 2011-м годах. Чемпионом турнира стала команда ФК Могрен.

Команды 

По результатам сезона 2009/2010 команда ФК Ком, закончившая турнир на последнем, 12-м месте, напрямую выбыла во Вторую лигу 10/11. Её место занял победитель Второй лиги 09/10 ФК Младост.

ФК Морнар из города Бар и ФК Беране из одноимённого города, занявшие 10-е и 11-е места соответственно, играли стыковые матчи за право остаться в Первой лиге.

Команда ФК Морнар сохранила своё место в чемпионате благодаря победе над третьей командой Второй лиги 09/10 ФК Братство Циевна с общим счетом по двум матчам 3:1.

Команда ФК Беране выбыла во Второй дивизион 10/11, уступив по двум встречам второй команде Второй лиги 09/10 ОФК Бар по пенальти, с общим счетом 5:4 (результат по двум встречам 2:2).

Итоговая таблица 

(Ч) — Чемпион предыдущего сезона; (2) — 2-й в предыдущем сезоне; (3) — 3-й в предыдущем сезоне; (С) — Победитель стыковых матчей; (П) — Повышенный из Второй лиги
1 ФК Рудар обеспечил себе выход во второй квалификационный раунд Лиги Европы благодаря победе в национальном кубке, поэтому его место в Лиге по результатам чемпионата занял ФК Зета.

Результаты матчей 
Турнир разыгрывался в три круга. Первые два круга — это по две игры, дома и на выезде, каждой команды с каждой, всего 22 матча. Третий круг — это ещё одна игра каждой команды с каждой, команды распределены по результатам первых двух кругов. Всего за турнир каждой командой сыграно по 33 матча.

Первые два круга

Третий круг

Положение команд по ходу турнира

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Стыковые матчи 
По результатам соревнований команды занявшие 10-е и 11-е место, должны были отстаивать право на участие в следующем сезоне. Каждый клуб провел по два матча с претендентами занявшими 3-е и 2-е место во Второй лиге

Первые матчи

Ответные матчи

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Черногории 

Чемпионат Черногории по футболу
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Черногории в 2010 году
Спорт в Черногории в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011